Иван Фёдорович Трусов:
 Трусов, Иван Фёдорович (1903—1957) — русский советский писатель.
 Трусов, Иван Фёдорович (1911—1970) — Герой Советского Союза.